Плюша́р () – французская фамилия.

Известные носители 
 Плюшар, Адольф Александрович (1806—1865) — книгоиздатель, известный своим неоконченным 17-томным «Энциклопедическим лексиконом». Сын А. И. Плюшара.
 Плюшар, Александр Иванович (1777—1827) — выходец из Вюртемберга, художественный литограф, державший книгоиздательскую, типографскую и словолитную фирму в Санкт-Петербурге. Отец Адольфа и Евгения.
 Плюшар, Анри Эжен (; 1835—1898) — французский художник. 
 Плюшар, Генриетта — жена А. И. Плюшара, управлявшая фирмой после смерти мужа (фирма «Вдова Плюшар с сыном»).
 Плюшар, Евгений Александрович (1809 — не ранее 1880) — русский и французский художник, живописец и фотограф. Сын А. И. Плюшара.
  (1937—1988) — французский писатель, арт-критик, утвердивший ценность боди-арта.